Cyngen ap Cadell (? - 855), rei de Powys, Gal·les, entre els anys 808 i 854
 Cyngen Glodrydd (470 – ?), rei de Powys entre els anys 500 i 530, aproximadament. També anomenat "Cyngen ap Cadell".